Sarissa ist 
 
 eine Stoßlanze aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., siehe Sarissa (Waffe)
 der Name einer hethitischen Stadt in der Südosttürkei, siehe Kuşaklı
 Eine Script-Bibliothek für Ajax, Sarissa (Ajax)